Okręty US Navy o nazwie USS  "Albatross", pochodzącej od albatrosa:

 Pierwszy "Albatross" (1861) był trzymasztowym szkunerem z napędem parowym
 Drugi "Albatross" (1882) był parowcem zbudowanym do badań morskich (jako pierwsza jednostka zbudowana specjalnie do tego celu)
 Trzeci "Albatross" (SP-1003)
 Czwarty "Albatross" (AM-71)
 Piąty "Albatross" (YMS-80)
 Szósty "Albatross" (MSC-289)
Albatross